Французский поцелуй:

 Французский поцелуй — вид страстного поцелуя.
 Французский поцелуй () — кинокомедия, мелодрама, США, 1995 год. Режиссёр — Лоуренс Кэздан.